Valea Sasului  se poate referi la:
Valea Sasului, Alba
Valea Sasului, Mureș